The Job ist:

 der Originaltitel eines US-amerikanischen Actionfilms aus dem Jahr 2003, siehe The Job … den Finger am Abzug
 der Originaltitel einer US-amerikanischen Krimiserie aus dem Jahr 2001, siehe Der Job
 ein US-amerikanischer Film des Regisseurs Shem Bitterman aus dem Jahr 2009, siehe The Job (2009)